Vehkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mössenholm, ö, Nyland, 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,28, long 26,56), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,76), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,81), 
 Vehkasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,96), 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,45, long 27,85), 
 Vehkasaari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,13), 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,25, long 28,24), 
 Vehkasaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Vehkasaari (ö i Egentliga Finland), Salo, 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,55), 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,09, long 27,26), 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,47), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,92, long 27,18), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,09, long 27,12), 
 Vehkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,71, long 27,74), 
 Vehkasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar